Marlow fait notamment référence à :

Patronymes 
 Georges Marlow (1872-1947), poète belge
 Peter Marlow (1952-2016), photographe de presse britannique
 William Marlow (1740-1813), peintre britannique

Personnage de fiction 
 Charles Marlow, personnage de marin britannique créé par Joseph Conrad

Toponymes 

 Marlow, municipalité du land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

 Marlow, une ville du Buckinghamshire
 Little Marlow, village et paroisse civile du Buckinghamshire

 Marlow (New Hampshire)
 Marlow (Oklahoma), ville du comté de Stephens
 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais